Русский дом может относиться:

Здания 
 Русский дом (Белград) — российский центр науки и культуры в Сербии.
 Русский дом (Вологда) — общественно-культурный центр в Вологде.
 Русский дом (дом престарелых) — дом престарелых для русских эмигрантов в Сент-Женевьев-де-Буа.

Прочее 
 Русский дом (фильм)
 Русский дом (журнал)
 Русский дом (телепередача)